A Pedra da Ema está localizada no distrito de Burarama, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. 

Sempre no horário da tarde, os raios de sol fazem com que uma enorme falha na rocha forme a figura exata de uma ema. A visualização desta ave pernalta é perfeita entre os meses de junho e setembro.

O pequeno povoado foi colonizado no final do século XIX, principalmente por africanos e italianos.

Até hoje é possível observar o reflexo da cultura européia em Burarama, principalmente nas construções das residências rurais e no cultivo do café, principal produto comercializado na região.

A paisagem exuberante faz com que o pequeno distrito configure como o principal núcleo do Corredor Ecológico Burarama - Pacotuba - Cafundó. Lá é possível ver dezenas de cachoeiras e reservas intocáveis da Mata Atlântica.

Por meio de trilhas, os visitantes apreciam a rica fauna local, com destaque para os pequenos macacos, capivaras, tucanos, papagaios e siriemas. Além de exemplares centenários de jacarandás, jequitibás e ipês.

A lenda da Pedra da Ema 

Segundo moradores locais, um escravo teria enterrado um fazendeiro antes de morrer ao lado de um valioso sino de ouro. O tesouro ficava à sombra de uma sapucaieira, em cuja base repousava uma pedra encantada. De acordo com a lenda, o fazendeiro se transformou em uma ema para tentar recuperar o tesouro.

Ver também 
 Cachoeiro de Itapemirim
 Frade e a Freira
 Pico do Itabira

Morros do Espírito Santo
Geografia de Cachoeiro de Itapemirim